«Молодые» — советский художественный фильм по роману Александра Андреева «Рассудите нас, люди».

Сюжет 
Евгения окружена родительским вниманием и опекой и потому не совсем социально самостоятельна. Она встретила и полюбила всем девичьим сердцем своего героя — Алексея Николаева, который оказывается обычным простым строителем-бригадиром. Знакомство оборачивается трудной совместной жизнью в общежитии со всеми радостями и печалями. Было время, когда Евгении казалось, что она не захочет и не сможет жить рядом с любимым человеком. После возведения очередного жилого дома Алексей принял твердое решение — он немедленно уезжает вместе со студенческим стройотрядом и верными друзьями из Москвы в Тюмень на длительный срок. Евгения не смогла дать Алексею свободную жизнь без неё и уехала вместе с ним в тревожную неизвестность на встречу со своим счастьем.

В ролях 
 Евгений Киндинов — Алексей Николаев
 Любовь Нефёдова — Женя (роль озвучила Галина Польских)
 Жанна Горощеня — Аня
 Алла Ларионова — Екатерина Петровна, мать Жени
 Нелли Пшенная — Лена, подруга Жени
 Нонна Мордюкова — Дарья Васильевна, комендант общежития
 Татьяна Пельтцер — няня Нюша
 Армен Джигарханян — Пётр, прораб
 Михаил Кокшенов — Трифон Будорагин
 Владимир Тихонов — Вадим
 Вячеслав Невинный — Семён Николаев
 Герман Козлов — Илья
 Николай Сергиенко — Серёга из «Майкопа»
 Алексей Глазырин — отец Жени
 Галина Кравченко
 Александр Ханов
 Юрий Блащук — Аркадий
 Вера Енютина
 Юрий Катин-Ярцев
 Леонид Куравлёв — будущий жилец
 Алексей Панькин
 Иван Савкин — Иван
 Валентина Ушакова — жена Иванова
 Лариса Соболевская — Лиза
 М. Погорелова
 Е. Шапошниченко

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Александр Червинский
 Режиссёр: Николай Москаленко
 Оператор: Николай Олоновский
 Художник: Наталья Мешкова
 Композитор Марк Фрадкин
 Текст песни: Евгений Долматовский

Технические данные 
 Цветной, широкоформатный, шестиканальный стереозвук.

Награды 
 1972 — Первый приз («Приз Молодёжи») на Фестивале современного искусства социалистических стран в Карловых Варах.

Примечания

Литература

Ссылки 

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы Николая Москаленко
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Экранизации романов СССР
Фильмы на русском языке
Молодёжные фильмы СССР